Рутина Весли (; Лас Вегас, 21. децембар 1978) америчка је глумица. Позната је по улози Таре Торнтон у серији Права крв.

Биографија 
Рођена је и одрасла у Лас Вегасу. Ћерка је Ајверија Вилера и Касандре Весли. Године 2005. удала се за глумца Џејкоба Фишела. Након развода у јулу, она је 16. августа 2013. поднела захтев за развод, наводећи као разлог непомирљиве разлике. У новембру 2017. изашла је из ормара и објавила вест да је у вези с Шондом, шефицом кухиње из Њу Орлеанса. Раскинуле су 2019. године.

Филмографија

Филм 

|-
| 2007.
| Ритам степа
| -{How She Move}-
| Раја Грин
|
|-
| 2012.
|
| -{California Winter}-
| Мерси Санчез
|
|-
| 2013.
|
| -{The Championship Rounds}-
| Тина
| кратки филм
|-
| rowspan="2"| 2014.
| 13 грехова
| -{13 Sins}-
| Шелби
|
|-
|
| -{Last Weekend}-
| Нора Финли Перкинс
|
|-
| rowspan="2"| 2015.
|
| -{The Perfect Guy}-
| Алиша
|
|-
|
| -{Broad Squad}-
| Џоана
| ТВ филм
|-
| 2017.
|
| -{Last Looks}-
| сестра
| кратки филм
|-
| rowspan="2"| 2019.
|
| -{Live and Let Die}-
| солитер (глас)
| кратки филм
|-
|
| -{Stucco}-
| полицајка
| кратки филм
|-
| 2021.
|
| -{Outsiders}-
| Рамила
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2008.
| Бројеви
| -{Numbers}-
| Сара / Џени Каландро
| 1 епизода
|-
| 2008—2014.
| Права крв
| -{True Blood}-
| Тара Торнтон
| главна улога
|-
| 2009.
| Породични човек
| -{Family Guy}-
| Шерил (глас)
| 1 епизода
|-
| 2009—2012.
| Шоу Кливленда
| -{The Cleveland Show}-
| Ивет (глас)
| 2 епизоде
|-
| 2010—2011.
| Генератор Рекс
| -{Generator Rex}-
| Кенвин Џоунс (глас)
| 2 епизоде
|-
| 2015.
| Ханибал
| -{Hannibal}-
| Реба Маклејн
| споредна улога
|-
| 2015—2017.
| Стрела
| -{Arrow}-
| Лајза Ворнер / Полицајка
| 2 епизоде
|-
| 2016—2022.
|
| -{Queen Sugar}-
| Нова Борделон
| главна улога
|-
| 2019.
| Окружен мртвима
| -{The Walking Dead}-
| Џослин
| 1 епизода
|-
| 2023.
| -{The Last of Us}-
| -{The Last of Us}-
| Марија
| споредна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1978.
Биографије живих особа
Људи из Лас Вегаса
Афроамеричке глумице
Америчке гласовне глумице
ЛГБТ+ глумци